Михаил Варнаков:
 Варнаков, Михаил Михайлович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Варнаков, Михаил Павлович (род. 1957) — советский и российский хоккеист, тренер.